Владимира Углиржова (; родилась 4 мая 1978 года в городе Ческе-Будеёвице, Чехословакия) — чешская теннисистка, специализирующаяся на играх в парных соревнованиях; победительница пяти турниров WTA в парном разряде; полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2007).

Общая информация 
Отец чешки — Владимир Углирж — привлекался в чехословацкую национальную команду по лёгкой атлетике (позже работал экономистом), а мать — Мария Углиржова — бывшая волейболистка (Позже работала ветеринаром. Умерла в 2007 году.). Сестра жительницы Лондона — Андреа — спортивный врач.

Владимира пришла в теннис в 8 лет, при поддержке отца.

В игре чешка исповедует принцип «Serve-and-volley». Любимым ударом является завершающее действие у сетки. Не выделяет для себя любимое покрытие.

В качестве цели карьеры ставит наибольшую реализацию потенциальных возможностей.

Владимира владеет чешским, английским, французским и немецким языками.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года в парном разряде 
 2015 — 1 131
 2014 — 844
 2013 — 101
 2012 — 40
 2011 — 23
 2010 — 50
 2009 — 64
 2008 — 31
 2007 — 19
 2006 — 81
 2005 — 90
 2004 — 221
 2003 — 304
 2003 — 760

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (18)

Победы (5)

Поражения (13)

Финалы турниров ITF в парном разряде (29)

Победы (17)

Поражения (12)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 
 
 

Родившиеся в Ческе-Будеёвице
Теннисисты Чехии